Дискусионно студио може да се отнася за:

 Дискусионно студио – публицистично телевизионно предаване по телевизия СКАТ
 Дискусионно студио – телевизионно предаване по Военният телевизионен канал